Paulo Emílio (treinador de futebol) — treinador brasileiro de futebol
 Paulo Emílio Sales Gomes — crítico e historiador brasileiro
 Lúcio Emílio Lépido Paulo (cônsul em 34 a.C.) — filho de Lúcio, neto de Marco
 Paulo Emílio Lang — advogado e empresário brasileiro
 Paulus Aemilius Veronensis — historiador italiano
 Paulo Emílio de Sousa de Lemos e Menezes — jornalista e advogado português

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de esportes